Гео́ргий Никола́евич Попо́в:
 Попов, Георгий Николаевич (1878—1930) — российский и советский историк математики и организатор военного дела.
 Попов, Георгий Николаевич (1925—1988) — советский историк.